Абботсфорд — топоним:

 Абботсфорд — город в провинции Британская Колумбия, Канада
 Абботсфорд — замок Вальтера Скотта

См. также 
 Абботсфорд Хит — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге. Базируется в городе Абботсфорд